Weeser-Krell ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Weeser-Krell (1883–1957), Industriemaler
 Jakob Weeser-Krell (1843–1903), deutsch-österreichischer Ingenieur und Industriemaler
 Lothar Weeser-Krell (1929–2020), deutscher Wirtschaftswissenschaftler